Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Amy Frazier e Maya Kidowaki che hanno battuto in finale Yone Kamio e Akiko Kijimuta 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Sabine Appelmans /  Nicole Bradtke (semifinali)
 Laura Arraya /  Lori McNeil (semifinali)

 Jo-Anne Faull /  Louise Field (primo turno)
 Amy Frazier /  Maya Kidowaki (campionesse)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1991